Gómara är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Gómara ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Gómara är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Gómara. Runt Gómara är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Gómara är det största samhället i trakten. Trakten runt Gómara består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon